Die 2. deild karla 1979 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Breiðablik Kópavogur und FH Hafnarfjörður schafften den direkten Wiederaufstieg.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die 1. deild karla auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Alle Tabellen icelandfootball.net

Einzelnachweise 

1979
Fußballsaison 1979